Folgende Liste der Länder nach Luftverschmutzung sortiert die Staaten der Welt nach ihrer durchschnittlich gemessenen Feinstaubbelastung (PM2.5) in Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³) – bezogen auf Städte. Der empfohlene Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation beträgt 5 Mikrogramm pro Kubikmeter, wobei es auch verschiedene nationale Richtwerte gibt, welche häufig deutlich höher liegen. Luftverschmutzung gehört zu den größten Gesundheitsproblemen der modernen Industriegesellschaft und ist laut The Lancet für mehr als 10 Prozent aller Todesfälle weltweit zu verantworten (knapp 4,5 Millionen vorzeitige Todesfälle im Jahr 2019). Luftverschmutzung kann nahezu alle Organe und Systeme des Körpers betreffen und betrifft Natur und Menschen gleichermaßen negativ. Ein besonders großes Problem ist Luftverschmutzung in den Schwellen- und Entwicklungsländern, in denen globale Umweltstandards oft nicht eingehalten werden können. Die Angaben dieser Liste beziehen sich ausschließlich auf die Luftverschmutzung außerhalb von Gebäuden (Outdoor air pollution) und nicht die in Innenräumen (Indoor air pollution), welche 2019 weitere zwei Millionen vorzeitige Todesfälle verursachte.

Rangliste 
Alle Angaben gelten für das Jahr 2020 und sind dem Air Quality Life Index (ACLI)  der University of Chicago entnommen. Neben der Feinstaubbelastung ist der modellierte potenzielle Verlust an Lebenserwartung der Bevölkerung durch Feinstaubbelastung angegeben.

Siehe auch 

 Luftverschmutzung
 Liste der Städte mit der weltweit stärksten Luftverschmutzung
 Liste der Länder nach CO2-Emission pro Kopf

Weblinks 

 Air Quality Life Index mit Weltkarte
 Städte nach Luftverschmutzung in Echtzeit

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
!